Friedrich Fiedler ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Fiedler (Übersetzer) (1859–1917), deutsch-russischer Übersetzer und Pädagoge
 Friedrich August Fiedler († 1756), deutscher Landfeldmesser und Architekt
 Friedrich Kurt Fiedler (1894–1950), deutscher Grafiker, siehe Kurt Fiedler (Grafiker)

Siehe auch:
 Fritz Fiedler (1899–1972), deutscher Konstrukteur